El término Auce/ puede referirse a:

Topónimos 

 la ciudad de Auce, localidad situada al sur de la  República de Letonia, capital de la municipalidad homónima.
 la municipalidad de Auce, municipalidad de la  República de Letonia, cuya capital es la ciudad de Auce.

Organizaciones 

 la Asociación Uruguaya de Correctores de Estilo (), asociación civil  uruguaya que nuclea a los profesionales del rubro.